Giorno dei morti (Sparkling Cyanide) – romanzo di Agatha Christie del 1945
 Cianuro a colazione (Sparkling Cyanide) – film per la televisione del 1983 diretto da Robert Michael Lewis
 Sparkling Cyanide – film per la televisione del 2003 diretto da Tristram Powell